

Cinéma 
 Le Plus Beau Jour de ma vie (Der schönste Tag meines Lebens), film allemand de Max Neufeld, sorti en 1957.
 Le Plus Beau Jour de ma vie, film documentaire canadien de Diane Létourneau-Tremblay, sorti en 1981.
 Le Plus Beau Jour de ma vie (Il più bel giorno della mia vita), film italien de Cristina Comencini, sorti en 2002.
 Le Plus Beau Jour de ma vie, film français de Julie Lipinski, sorti en 2005.
 Le Plus Beau Jour de ma vie, film français de Pierre Lamotte, sorti en 2010.

Musique 
 Le Plus Beau Jour de ma vie, une chanson qui a représenté la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 1956.